Чемпионат США по шахматам 2019 () — соревнование, которое проходило с 18 марта по 1 апреля 2019 года в Сент-Луисе.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе в 11 туров.
 Категория: 18-я (средний рейтинг: 2682);
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с первого;

Расписание 
 Церемония открытия: 18 марта;
 Игровые дни: 20—25, 27—31 марта;
 Выходной день: 26 марта;
 Церемония закрытия: 1 апреля.

Участники 

¹) рейтинги даны на март 2019 года

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составил 194 000 $.

Примечание: В дополнение к общему призовому фонду шахматный клуб Сент-Луиса учредил дополнительный приз имени Р. Фишера в размере 64 000 $ тому шахматисту, который сможет завершить турнир одиннадцатью победами.

Движение по турам

Турнирная таблица

Репортажи

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Чемпионаты США по шахматам
2019 год в шахматах
Спортивные соревнования в Сент-Луисе
2019 год в Миссури
Март 2019 года
Спорт в США в 2019 году